Beautiful Creatures (2000), een misdaadfilm
 Beautiful Creatures (roman), een roman van Kami Garcia en Margaret Stohl
 Beautiful Creatures (2013), een romantische fantasyfilm gebaseerd op dit boek
 Beautiful Creatures (band), een Amerikaanse hardrockband